En Pologne, Biernacice peut faire référence à :

 Biernacice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Biernacice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Biernacice, un village de la voïvodie de Łódź.